Provenchères ist der Name mehrerer geografischer Objekte:

 Provenchères-lès-Darney, französische Gemeinde im Département Vosges
 Provenchères-sur-Fave, Ortsteil der Gemeinde Provenchères-et-Colroy im Département Vosges

Siehe auch:
 Provenchère